La maison de la Franc-Maçonnerie est un édifice situé à Alençon, en France. Elle date du  siècle et est inscrite au titre des monuments historiques.

Localisation 
Le monument est situé dans le département français de l'Orne, à Alençon, au 30 de la rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, à  au sud-ouest de la basilique Notre-Dame.

Historique

Architecture 

Les façades et toitures de la maison sont inscrites au titre des monuments historiques depuis le .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques d'Alençon

Liens externes 

Orne au Moyen Âge
Franc-Maçonnerie Alençon
Monument historique à Alençon
Monument historique inscrit en 1965